Mark (voornaam), een jongensnaam;
 Marco (Ceará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará;
 Marco (Marco Borsato), een album van de Nederlandse zanger Marco Borsato
 Marco (1970), een Amerikaanse documentaire uit 1970 geregisseerd door Gordon Quinn en Gerald Temaner
 Marco (1973), een Amerikaanse film uit 1973 geregisseerd door Seymour Robbie
 Marco (1978), een Amerikaanse korte film uit 1978 geregisseerd door Nicholas Ray
 Marco (2001), een Belgische korte film uit 2001 geregisseerd door Fabian Aubry

Zie ook 
 Marcus
 Mark
 San Marco